Lenta ist die Bezeichnung von:

 Lenta (Handelsunternehmen), eine russische Supermarktkette
 Lenta (Piemont), eine italienische Gemeinde
 Lenta.ru, ein russisches Online-Magazin